Los términos Plaza de San Francisco o Plaza San Francisco pueden referirse:

En Argentina
 a la Plaza San Francisco, localidad de la Argentina;

En Bolivia
 a la Plaza San Francisco, en La Paz, Bolivia;

En Ecuador
 a la Plaza San Francisco, en Guayaquil, Ecuador;
 a la Plaza de San Francisco, vía de comunicación de Quito, Ecuador;

En España
 a la Plaza de San Francisco, en Badajoz;
 a la Plaza de San Francisco, vía de comunicación en Málaga;
 a la Plaza de San Francisco, en Sevilla;
 a la Plaza de San Francisco, en Zaragoza.

En México
 a la Plaza de San Francisco, en Saltillo, Coahuila, México.

En Perú
 a la Plaza San Francisco en Cusco, Perú.